Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Judith Wiesner 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Anke Huber (campionessa)
 Judith Wiesner (finale)
 Barbara Rittner (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (semifinali)

 Karina Habšudová (quarti di finale)
 Linda Ferrando (primo turno)
 Silvia Farina (semifinali)
 Petra Ritter (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1994